Konie ist der Name von zwei Ortschaften in Polen: 
 Konie (Pniewy), Ortschaft in der Woiwodschaft Masowien
 Konie (Radowo Małe), deutsch Köhne, Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern

Konie ist der Familienname folgender Personen: 
 Gwendoline Konie (1938–2009), sambische Politikerin